Indonesië
 Sukra (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Sukra (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java